Ордос

Географія 
 Ордос — область пустель і степу в Центральній Азії, лежить на плоскогір'ї на півдні автономної області Внутрішньої Монголії північної частини Китаю.
 Ордос — місто-округ в автономному регіоні Внутрішня Монголія.

Археологія  
 Ордос — умовне позначення комплексу археологічних культур, що існували з часів Пізнього палеоліту і до кінця Бронзової доби в пустелі Ордос, на півдні автономного регіону Внутрішня Монголія, нині КНР